Palazzo Piccolomini steht für folgende Bauwerke in der Provinz Siena, Toskana, Italien:

 Palazzo Piccolomini (Pienza), Palast in der Stadt Pienza
 Palazzo Piccolomini (Siena) (auch Palazzo Todeschini Piccolomini), Stadtpalast in der Stadt Siena
 Palazzo Piccolomini-Clementini, Palast in der Stadt Siena